Overstraeten ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Van Overstraeten (1818–1849), belgischer Architekt
 Raoul Van Overstraeten (1885–1977), belgischer General

Siehe auch:
 Overstraten